Roberto Pettinato puede referirse a:

 Roberto Pettinato (padre), inspector general del Servicio Penitenciario Federal Argentino, desempeñándose como director nacional de la Penitenciaría.
 Roberto Pettinato (hijo), músico argentino, conductor de televisión.